Брож () — чешская фамилия. Известные носители:

 Брож, Антонин (род. 1987) — чешский саночник.
 Брож, Карл Осипович (1836—1901) — ксилограф, художник-иллюстратор.
 Брож, Лукаш (род. 1985) — чешский саночник.
 Брожова, Мария (1901—1987) — чешская и чехословацкая актриса.